В 1817 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 19 января — основано Российское минералогическое общество.
 18 мая — основан Богорский ботанический сад.
 Основан ботанический сад Женевы.
 Вышла в свет работа Георга Гегеля Энциклопедия философских наук.
 Шведским химиком и минералогом И. Арфведсоном открыт химический элемент литий.
 Пеллетье и Кавенту выделили из листьев растений зелёный пигмент, который они назвали хлорофиллом.

Родились 
 10 апреля — Константин Сергеевич Аксаков, поэт, историк и лингвист, глава русских славянофилов и идеолог славянофильства (ум. 1860).
 21 июня — Иван Прокофьевич Каратаев, русский библиофил и библиограф.
 4 октября — Август Хирш (ум. 1894), немецкий врач-эпидемиолог; доктор медицины; дед математика .
 7 октября — Башрод Джонсон, американский учитель, профессор философии.
 30 октября — Герман Франц Мориц Копп, немецкий химик, сын медика , племянник министра .

Скончались 
 3 февраля — Роман Максимович Цебриков, член Российской академии.
 12 апреля — Иоаким Стулич,  хорватский лексикограф. 
 15 октября — Иоганн Людвиг Буркхардт, швейцарский востоковед.
 7 ноября — Жан Андре Делюк, геолог, метеоролог и физик.

См. также

Примечания